14-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в Норвегии с 3 по 10 февраля 1985 года. Впервые в чемпионате приняло участие 5 команд, к европейским сборным добавилась североамериканская — сборная США.

В финальном матче со сборной Швеции, в дополнительное время, сборная СССР после 4-летнего перерыва вернула себе титул, став в двенадцатый раз чемпионом мира.

Итоговая таблица группового этапа 
{| class=wikitable style="text-align:center;" width="500"
|-
! width=3%|Место
! width=30%|Сборная
! width=8%|И
! width=8%|В
! width=8%|Н
! width=8%|П
! width=17%|М
! width=17%|+/-
! width=10%|Очки
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align="left"  | СССР || 4 || 3 || 1 || 0 ||17 — 3|| +14|| 7|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align="left"| Швеция || 4 || 2 || 2 || 0 ||28 — 5|| +23|| 6
|- style="background:#ffa;"
| 3 || align="left"| Финляндия || 4 || 1 || 2 || 1 ||15 — 14|| +1|| 4|- style="background:#ffa;"
| 4 || align="left"| Норвегия || 4 || 1 || 1 || 2 ||10 — 20|| −10|| 3
|-
| 5 || align="left"| США || 4 || 0 || 0 || 4 ||3 — 31|| −28|| 0|}

 Результаты игр группового этапа 

 Матч за 3-е место 

 Финал 

 Лучшие игроки 

По результатам турнира были названы лучшие игроки по позициям:
 Лучший вратарь — Андерс Бридхольм (Швеция)
 Лучший защитник — Юэ Леннгрен (Швеция)
 Лучший полузащитник — Владимир Плавунов (СССР)
 Лучший нападающий — Бенгт Рамстрём (Швеция)

 Символическая сборная 
 Вратарь  Андерс Бридхольм
 Защитники  Юэ Лённгрен
  Ярмо Хаависто
  Хельге Моэн
  Виктор Шакалин
 Полузащитники  Хокан Карлссон
  Ристо Конттури
  Владимир Плавунов
 Нападающие'''
  Александр Цыганов
  Сергей Ломанов
  Бенгт Рамстрём

Примечания

Ссылки 
 Результаты ЧМ по бенди 1985

Чемпионаты мира по хоккею с мячом
Февраль 1985 года
Спорт в Норвегии в 1985 году
Международные соревнования по хоккею с мячом в Норвегии